Степанцево и Стёпанцево:
 Стёпанцево — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области
 Степанцево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Степанцево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Степанцево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Степанцево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Степанцево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Степанцево — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Степанцево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Степанцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.